El término Anders puede estar referido a los siguientes artículos de Wikipedia:

Personas 
 Joseph Anders (1863-1936), liquenólogo, micólogo y profesor austriaco.
 Günther Anders (1902-1992), filósofo e intelectual polaco de origen judío.
 Thomas Anders (1963–), cantante alemán, además de actor, moderador, compositor, y productor.
 Władysław Anders (1892-1970), militar polaco, que alcanzó el grado de general.

Nombre propio Anders 
 Anders Colsefni (1972-), vocalista, y cofundador de la banda de metal alternativo Slipknot.

Miscelánea 
 VCI Anders, un vehículo multirol y de combate militar de procedencia polaca, nombrado en honor al militar.